Мрия ( — мечта):
 «Мрия» — транспортный самолёт сверхбольшой грузоподъёмности Ан-225, уничтоженный в 2022 году.
 Мрия Агрохолдинг — агропромышленная компания Украины.
 Мрия (Киевская область) — село Киево-Святошинского района Киевской области Украины.
 «Мрия» — портативный магнитофон киевского завода «Коммунист», 1967 г.
 «Мрия» — портативные радиолы Днепропетровского радиозавода.